Дэвид Паккард (; 7 сентября 1912 — 26 марта 1996) — американский предприниматель, совместно с Уильямом Хьюлеттом основавший компанию Hewlett-Packard. Член Американского философского общества (1989).

Биография 
Дэвид Паккард родился в Пуэбло, штат Колорадо (США). В 1936 году, после получения диплома бакалавра в Станфордском университете (штат Калифорния), он поступил на работу в компанию General Electric в качестве инженера. Во время работы в General Electric Дэвид жил в одной комнате с другим инженером — Джоном Флюком, создавшим впоследствии крупную компанию, существующую по сей день — Fluke Corporation. Они были соседями по комнате, и остались друзьями на всю жизнь.

В 1938 году он вернулся в Калифорнию, в Пало-Алто, чтобы продолжать учёбу в университете. На следующий год он, уже будучи магистром наук, со своим другом и сокурсником Уильямом Хьюлеттом образовал товарищество, названное Hewlett-Packard Company, с уставным капиталом 538 долларов.

Первым продуктом компании стал RC-генератор звуковой частоты, спроектированный Хьюлеттом во время учёбы. Всё производство компании в то время размещалось в небольшом гараже в Пало-Алто.

Дэвид Паккард оставался партнёром товарищества до 1947 года, когда оно было преобразовано в корпорацию. Тогда Паккард стал её президентом, а в 1964 году он был избран председателем правления и исполнительным директором (CEO) компании.

Паккард покинул основанную им компанию в 1969 году, чтобы стать заместителем министра обороны США во время первого срока правления президента Никсона. Прослужив в этом качестве почти три года, Паккард вышел в отставку в 1971 году и вернулся в Пало-Алто, где снова был избран председателем правления компании Hewlett-Packard.

До самой смерти Дэвид Паккард активно работал во многих общественных и деловых организациях и образовательных учреждениях. Паккард был опекуном Благотворительного Фонда Герберта Гувера, American Enterprise Institute и общества Гувера. Совместно со своей супругой он основал благотворительный фонд, названный их именами (The David and Lucile Packard Foundation). С 1975 по 1982 год он являлся членом комитета по науке и технологиям Американо-советского торгово-экономического совета, а с 1983 по 1985 год — председателем Американо-японской согласительной комиссии. Он также был членом Президентского совета по науке и технологиям с 1990 по 1992 год. Многие университеты США присвоили ему почётные докторские звания.

Сын, профессор Дэвид Вудли Паккард, занимался исследованием классических языков и применением компьютерных методов в дешифровке древних надписей.

Примечания

Ссылки 
 Путь HP: автобиография
 

Предприниматели США
Награждённые Национальной медалью США в области технологий и инноваций
Миллиардеры США
Сотрудники Hewlett-Packard
Электротехники США
Похороненные в Пало-Алто
Лауреаты премии Лемельсона
Лауреаты премии основателей NAE
Награждённые медалью основателей IEEE
Лауреаты Вашингтонской премии
Лауреаты премии Вэнивара Буша
Награждённые медалью Генри Лоренса Ганта
Члены Американского философского общества
Выпускники Инженерной школы Стэнфордского университета
Выпускники Стэнфордского университета
Почётные доктора Католического университета Америки